Sailly puede referirse a: 

 Sailly, comuna de Ardenas (Francia).
 Sailly, comuna de Alto Marne (Francia).
 Sailly, comuna de Saona y Loira (Francia).
 Sailly, comuna de Yvelines (Francia).

ru:Сайи